Průmyslové muzeum se nachází na více místech:

 Průmyslové muzeum (Mladějov)
 Průmyslové muzeum (Ostrava)
 Průmyslové muzeum (Pardubice)